Кшиштоф Яцковський (провидець) — польський провидець.
 Кшиштоф Яцковський (художник) — польський художник.